Роберт Смит (политичар)
 Роберт Смит (музичар)